Marçal (in falscher Schreibweise Marcal) steht für:
 Marçal, okzitanischer Name von Marsal (Tarn), ehemalige französische Gemeinde im Département Tarn

Personen:
 Arlindo Marçal (* 1960), osttimoresischer Politiker und Diplomat
 Armando Marçal (* 1956), brasilianischer Perkussionist
 Azevedo Marçal, osttimoresischer Kabinettschef des Premierministers
 Fernando Marçal (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Hercules Rosario Marçal (* vor 1973), indonesisch-osttimoresischer Bandenführer
 Katrine Linda Mathilda Marçal (* 1983), schwedische Schriftstellerin, Journalistin und Korrespondentin
 Leonel Lisboa Marçal (* 1973), osttimoresischer Politiker
 Rosantina de Jesus Marçal (* 1963), osttimoresische Unabhängigkeitsaktivistin
 Samuel Marçal, osttimoresischer Beamter
 Virgílio Maria Dias Marçal (* 1954), osttimoresischer Politiker
 Welder da Silva Marçal (Weldinho; * 1991), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marcal
 Markal